dissociatieve identiteitsstoornis, ook wel meervoudige persoonlijkheidsstoornis genoemd.
hoofdproductieplan (Master Production Schedule), begrip uit de logistiek.
Multi Pouring System, lagedrukgiettechniek in de metaalkunde.
MPS (platenlabel).
MPS (Lichtenvoorde), (Meat Processing Systems), leverancier van slachthuistechniek.
Mucopolysacharidosen, een groep ziekten
Multi Processor System, computer met meerdere (logische) processoren aan boord.
Massive Parallel Sequencing, een DNA lettervolgorde-bepaling (sequencing).
Monte dei Paschi di Siena, een Italiaanse probleembank. 
Mononucleair Fagocyten Systeem, fagocyterende cellen in het immuunsysteem